Norrländska mästerskapet i fotboll 1925 var den första upplagan av turneringen. Strands IF vann turneringen.

Matcher

Kvalomgång

Semifinaler

Final

Källor
Sveriges fotbollshistoriker och statistiker - Statistik

1925 i Sverige
Fotbollssäsongen 1925
1925